Río de los Sauces puede referirse a:

Río de los Sauces (localidad), localidad de la provincia de Córdoba, Argentina;
río de los Sauces (río), cauce fluvial de la Argentina.
 Río Los Sauces, afluente del río Ñuble en la Región de Ñuble, en Chile.